Commissie-Hallstein I, de naam van de Europese Commissie van 1958 tot 1962.
Commissie-Hallstein II, de naam van de Europese Commissie van 1962 tot 1967.